Dehmlow ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Dehmlow (* 1977), deutscher Schwimmer
 Eckehard Dehmlow (1933–2022), deutscher Chemiker